Dorfkirche Bühne steht für:
 Dorfkirche Bühne (Kalbe) im Ortsteil Bühne von Kalbe (Milde), Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Bühne (Osterwieck) im Ortsteil Bühne von Osterwieck, Sachsen-Anhalt, siehe Liste der Kulturdenkmale in Osterwieck#Bühne
Siehe auch:
 St. Vitus (Bühne) im Stadtteil Bühne von Borgentreich, Westfalen